Nykøbing Falster Håndboldklub este o echipă feminină daneză de handbal din Nykøbing Falster, care evoluează în Liga Daneză de Handbal Femin (în ), liga superioară de handbal feminin din Danemarca. Echipa își desfășoară meciurile de pe teren propriu în sala Spar Nord Arena din orașul Nykøbing Falster iar culorile oficiale ale clubului sunt galben-albastru.

Nykøbing Falster Håndboldklub a promovat în Liga Daneză de Handbal Femin (Damehåndboldligaen), primul eșalon valoric din Danemarca, în 2013. În sezonul 2016-2017 Nykøbing Falster Håndboldklub a cucerit titlu de campioană a Danemarcei, după o finală cu København Håndbold. Titlul a fost urmat, tot în 2017, de câștigarea Supercupei Danemarcei iar în 2018 a cucerit Cupa Danemarcei, învingând în finală Odense Håndbold cu scorul de 28-26.

Palmares 
Cupa EHF:
Semifinalistă (1): 2017
Sfertfinalistă (1): 2019

Liga Daneză de Handbal Femin:
 Câștigătoare (1): 2017

Cupa Danemarcei:
 Câștigătoare (1): 2018
 Finalistă (1): 2020

Supercupa Danemarcei:
 Câștigătoare (1): 2017
 Finalistă (1): 2019

Sală 
Nume: Spar Nord Arena
Oraș: Nykøbing Falster
Capacitate: 1.300 de locuri
Adresă: Nørre Boulevard 4A, 4800 Nykøbing Falster

Furnizori de echipament 
  Puma

Lotul de jucătoare 2022/23 
Conform paginii oficiale a clubului:

Portari
 12  Annika Petersen
 16  Louise Egestorp
 32  Cecilie Greve
Extreme
Extreme stânga
 4  Sofie Alnor
 23  Elma Halilcevic
Extreme dreapta
 10  Charlotte Mikkelsen
 24  Sofie Olsen
Pivoți
 27  Liv Navne
 34  Sofie Bardrum
 44  Nikita van der Vliet

Linia de 9 metri
Intermediari stânga
 8  Stine Eiberg
 9  Tyra Axnér
 15  Sofie Flader
Centri
 7  Amalie Wulff
 20  Mia Svele
 79  Kristina Kristiansen 
Intermediari dreapta
 18  Alberte Madsen
 25  Marie-Hélène Sajka

Banca tehnică 
Conform paginii oficiale a clubului:
 Antrenor principal:  Jakob Larsen
 Antrenor secund:  Kasper Jensen
 Antrenor pentru portari:  Mette Sahlholdt
 Conducător de echipă:  Per Knudsen
 Fizioterapeut:  Philippa Jones
 Maseur:  Klaus Frederiksen

Meciuri europene 
Conform Federației Europene de Handbal:

Sezoane recente 
Conform Federației Daneze de Handbal:

<div id="1">✳ Sezonul 2019-2020 al Ligii Daneze de Handbal Feminin s-a încheiat, din cauza pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, fără a se mai disputa ultimele etape, cu rămânerea în vigoare a clasamentului valabil la data de 11 martie 2020 și cu acordarea titlului și a medaliilor.

Statistici

Cele mai bune marcatoare în competițiile europene 
Conform Federației Europene de Handbal:

Cei mai buni portari în competițiile europene 
Conform Federației Europene de Handbal:

Cele mai bune marcatoare în Liga Daneză de Handbal Feminin 
Conform Federației Daneze de Handbal:

Cele mai bune marcatoare în Cupa Danemarcei 
Conform Federației Daneze de Handbal:'

 Cele mai bune marcatoare în Supercupa Danemarcei Conform Federației Daneze de Handbal:'''

Istoric antrenori

Jucătoare notabile 

  Johanna Westberg (2016–2022)
  Johanna Forsberg (2020–2022)
  Celine Kristiansen (2016–2018) (2020–2022)
  Estavana Polman (2022)
  Mette Sahlholdt (2013–2021)
  Lærke Nolsøe (2016–2021)
  Dione Housheer (2018–2021)
  Natasja Clausen (2019–2021)
  Emelie Westberg (2015–2020)
  Ayaka Ikehara (2017–2020)
  Anna Lagerquist (2017–2020)
  Matilde Nielsen (2017–2020)
  Angelica Wallén (2017–2020)
  Isabella Fazekas (2018–2020)
   Sakura Hauge (2018–2019)
  Line Skak (2018–2019)
  Yui Sunami (2018–2019)
  Sarah Iversen (2009–2012) (2016–2018)
  Tiril Merg (2017–2018)
  Mie Sørensen (2017–2018)

  Mariana Costa (2015–2017)
  Mette Gravholt (2015–2017)
  Nathalie Hagman (2016–2017)
  Pernille Holmsgaard (2016–2017)
  Louise Kristensen (2016–2017)
  Ditte Vind (2016–2017)
  Line Werngreen (2012–2016)
  Elaine Gomes (2014–2016)
  Karoline de Souza (2014–2016)
  Simone Spur (2014–2016)
  Bárbara Arenhart (2015–2016)
  Deonise Fachinello (2015–2016)
  Camilla Fangel (2012–2015)
  Sascha Juul (2012–2015)
  Mia Møldrup (2012–2015)
  Maria Sørensen (2012–2015)
  Cecilie Woller (2012–2015)
  Althea Reinhardt (2013–2015)
  Mayara de Moura (2014–2015)
  Rikke Iversen (2012–2014)

Antrenori notabili 
  Niels Agesen

Note

Legături externe 
  Pagina oficială Nykøbing Falster Håndboldklub
  Pagina EHF Nykøbing Falster Håndboldklub

Handbal în Nykøbing Falster
Cluburi de handbal din Danemarca
Fondări în 2009 în Danemarca